Gustaf Bergman kan syfta på någon av följande:

Gustaf Berghman (1836–1910), svensk läkare
Frans Anton Gustaf Bergman (1837–1910), svensk läkare
Carl Gustaf Bergman (1840–1905), svensk skolman och politiker
Gustaf Bergman (1844–1926), svensk militär
Gustaf Bergman (1880–1952), svensk operasångare och skådespelare
Carl Gustaf Bergman (1881–1970), svensk ingenjör
Gustav Bergman (född 1990), svensk orienterare